Финал Кубка Хорватии по футболу 2013 года — двухматчевый финальный поединок Кубка Хорватии сезона 2012/13, в котором встречались «Хайдук» из Сплита и «Локомотива». Двухматчевое противостояние закончилось победой «Хайдук» с общим счётом 5-4.

Путь к финалу

Первый матч

Ответный матч

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

2013
Матчи ФК «Хайдук» Сплит
Хорватия
Май 2013 года
События 8 мая
Спортивные соревнования в Сплите
События 22 мая
Спортивные соревнования в Загребе
Спорт в Хорватии в 2013 году